San Zeno ima više značenja:
 San Zeno (Alesandrija)
 San Zeno (Verona)
 San Zeno (Vičenca)